Сельве-Марконе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 103 человека (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 13061. Телефонный код — 015.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики